Traun, város Ausztriában
Traun, folyó Ausztriában